Оз () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Административный центр кантона Оз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32119.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 50 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4092 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2356 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 1684 были экономически активными, 672 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 1684 активных жителей работали 1585 человек (840 мужчин и 745 женщин), безработных было 99 (43 мужчины и 56 женщин). Среди 672 неактивных 151 человек были учениками или студентами, 296 — пенсионерами, 225 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Исторический памятник с 1945 года
 Античная вилла Таста / Элюза. Исторический памятник с 1996 года
 Два дома XV века на Соборной площади. Исторические памятники с 1929 года
 Замок Доа (XV век)

Города-побратимы 
  Ампуэро (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Жер